Partit de la Revolució Veneçolana, partit polític de Veneçuela
 Partit Radical Valoisià, partit polític francès
 Motor PRV, motor d'automòbil desenvolupat conjuntament per Peugeot, Renault i Volvo
 Virus de la pseudoràbia (del nom en anglès Pseudorabies Virus (PrV)), virus responsable de la malaltia d'Aujeszky